Gustav Teichmüller ist der Name folgender Personen:

* Gustav Teichmüller (Philosoph) (1832–1888), deutscher Philosoph
 Gustav Teichmüller (Architekt) (1862–1919), deutscher Architekt und Baumeister